
Le gramme est l'unité de masse.

Patronyme 
 Zénobe Gramme (1826-1901) est l'inventeur de la première dynamo.

Toponyme 
 Avenue et .
 Rue Gramme à Paris.

Autres 
 Le Pont Gramme est un pont routier à Liège sur la rivière Ourthe.
 L'Institut Gramme est une Haute École d'ingénieurs à Liège.
 Le Zénobe Gramme est un navire-école de la Marine royale belge.
 (2666) Gramme est un astéroïde.

Voir aussi